Lacépède (plaats), een plaats in Frankrijk
 Bernard Germain de Lacépède, een Frans natuuronderzoeker